Die Ewige Tabelle der Major League Soccer ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Major League Soccer seit ihrer Gründung 1993 (bzw. dem Beginn des Spielbetriebs 1996). Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind nur Spiele der „Regular Seasons“ (nicht der Playoffs) der abgeschlossenen Spielzeiten enthalten.

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2016 in der Major League Soccer.

Zwischen 1996 und 1999 wurde bei Partien, die unentschieden endeten, im Anschluss ein sogenanntes „Shootout“ durchgeführt, eine Abwandlung des Elfmeterschießens. Dabei startete ein Spieler 35 Meter vor dem Tor und musste ähnlich wie beim Eishockey versuchen den Torhüter im 1 gegen 1 zu überwinden. Die siegreiche Mannschaft erhielt für die Partie einen Punkt, der Verlierer keinen. Zur Saison 2000 wurde das Shootout abgeschafft.

Legende: S = Siege; U/SG = Unentschieden/Shooutout gewonnen; SV = Shootout verloren; N = Niederlage

 1 Dallas Burn wurde 2005 in FC Dallas umbenannt.
 2 Die New York/New Jersey MetroStars wurden 2006 in New York Red Bulls umbenannt.
 3 Die San José Earthquakes hießen von 1996 bis 1999 San José Clash, von 2005 bis 2007 gab es kein MLS-Team aus San José
 4 Die Kansas City Wizards wurden nach Abschluss der Saison 2010 in Sporting Kansas City umbenannt.

Stand: Nach der Regular Season 2016/21. Saison

Weblinks 
 Statistiken auf rsssf.com

Ewige Tabelle
Major League Soccer